

Cinema 
 Tiradentes, O Mártir da Independência – film del 1977 diretto da Geraldo Vietri
 Tiradentes – film del 1999 diretto da Oswaldo Caldeira

Geografia 
 Tiradentes – comune del Minas Gerais (Brasile)
 Tiradentes do Sul – comune del Rio Grande do Sul (Brasile)
 Tiradentes (fiume), fiume dello stato brasiliano del Paraná

Persone 
 Tiradentes – soprannome di Joaquim José da Silva Xavier, eroe nazionale brasiliano

Sport 
 Sociedade Esportiva Tiradentes – squadra di calcio di Teresina (Brasile)